Cet article reprend les différentes apparitions des nations à la Coupe du monde de beach soccer.

Première apparition

Détails par édition

Dernier carré

Champions 
En 17 éditions,  ont été championnes : 1 nation sud-américaine totalisant 13 titres et 3 nations.européennes qui cumulé ont remporté 4 titres
  : 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 en 18 participations
  : 2011 et 2013 en 7 participations
  : 2001 et 2015 en 15 participations
  : 2005 en 12 participations

 :
Le Brésil et Russie ont remporté leur première finale, ils sont aussi les seuls à avoir réussi à conserver leur titre. Le Portugal et la France ont dû attendre leur deuxième finale pour gagner la compétition.

Finalistes 
En 17 éditions,  n'ont jamais réussi à être couronnées : 3 sont européennes, 2 sud-américaines et 2 nord-américaines.
  : 1996, 1997 et 2006 en 15 participations
  : 2003, 2004 et 2013 en 14 participations
  : 1995 en 13 participations
  : 2000 en 5 participations
  : 2007 en 4 participations
  : 2008 en 16 participations
  : 2009 en 4 participations
  : 2015 en 3 participations

En outre,  ont participé à une ou plusieurs finales sans la gagner :
  : 1998 et 2001
  : 1999, 2002 et 2005
  : 2011

À l'inverse, la  a gagné ses deux finales disputées : en 2011 et 2013.

 :
 Hormis la première finale et celle de 2001, aucune autre n'a opposé deux équipes jamais couronnées.
 Seule la finale de 2002 a opposé deux nations déjà couronnées auparavant : le  et le .
 Par deux fois, 2 finales consécutives ont opposé les mêmes équipes : en 1996-1997 et 2003-2004. Le  s'est toujours imposé contre l' lors des deux premières puis contre l'. Seul le Brésil et la Russie se sont qualifiés pour plus de deux finales consécutives. Seul le Brésil, le Portugal et la Russie ce sont qualifier pour la finale en étant champion en titre.

Classement par nombre de participations 

En tout, 41 équipes se sont déjà qualifiées pour la phase finale de la coupe du monde. Parmi elles, 10 n'ont qu'une seule participation.

Performance par confédérations 
Les tableaux montrent le nombre d'équipes de chaque confédération selon le tour atteint.

UEFA

CONMEBOL

CONCACAF

CAF

AFC

OFC

Notes et références 

Coupe du monde de beach soccer